Aan het toernooi om de Europacup I in het seizoen 1969/70 werd deelgenomen door 32 landskampioenen voetbal plus de titelverdediger AC Milan.
Het was de 15de keer dat het toernooi werd gespeeld. De eindzege werd behaald door het Nederlandse Feijenoord, dat in de finale na verlenging won van het Schotse Celtic FC. Tot de finale had Feyenoord buiten de eigen Kuip dit seizoen geen Europese goal gescoord. De officiële uitwedstrijd tegen KR Reykjavik in de eerste ronde werd echter ook in Rotterdam gespeeld. Het was de eerste maal dat de trofee naar Nederland ging, de volgende drie seizoenen zou dat ook gebeuren. In tegenstelling tot voorgaande seizoenen werd het systeem van play-offs afgeschaft, en vervangen door het systeem van uitdoelpunten. Wanneer de uitslag dan nog gelijk was, werd een muntstuk opgegooid.

Aan het begin van het nieuwe decennium telde voor het eerst in de 15-jarige geschiedenis van het toernooi de finale twee clubs uit noordelijk Europa. Sterker nog, zelfs in de halve finale trad geen Latijnse ploeg meer aan.

Deelnemers 
Dit zijn de deelnemende clubs, gesorteerd volgens land.

Voorronde 
 In de tweede wedstrijd speelt de ploeg onder het kopje thuis uit en de ploeg onder uit thuis.
 Vetgedrukte clubs gaan door.

Vanwege het oneven aantal van 33 deelnemers moest er 1 voorronde gespeeld worden.

Schema

Eerste ronde

Tweede ronde

Kwartfinales

Halve finales

Finale 

San Siro, Milaan6 mei 1970
Opkomst: 53.187 toeschouwers
Scheidsrechter: Concetto Lo Bello (Italië)
Scorers: 29' Tommy Gemmell 0-1, 31' Rinus Israël 1-1, 117' Ove Kindvall 2-1

Feijenoord (trainer Ernst Happel)
Eddy Pieters Graafland; Piet Romeijn (sub 107' Guus Haak), Theo Laseroms, Rinus Israël (c), Theo van Duivenbode; Franz Hasil, Wim Jansen; Willem van Hanegem, Henk Wery, Ove Kindvall, Coen Moulijn
Celtic (trainer Jock Stein):
Evan Williams; David Hay (c), Jim Brogan, Billy McNeill, Tommy Gemmell; Bobby Murdoch, Bertie Auld (sub 77' George Connelly); Jimmy Johnstone, Robert Lennox, William Wallace, John Hughes

Kampioen

Europacup I
Europacupvoetbal 1969/70